

Patronyme 

 Alexander Waibel (né en 1956), professeur en informatique allemand ;
 Anton Waibel (1889-1969), communiste allemand ;
 Bruce Waibel (1958-2003), batteur américain du groupe FireHouse ;
 Wolfram Waibel Jr. (né en 1970), tireur sportif autrichien.